Ла́унис () — финская фамилия. Известные носители:

 Лаунис, Армас (1884—1959) — финский компизитор.
 Лаунис, Илмари (1881—1955) — финский архитектор.